Dragejægerne har flere betydninger:
 Dragejægerne (film) – action/science fiction film fra 2002.
 Fransk animations TV-serie og spillefilm (originaltitel: Chasseurs de Dragons).